Dedi bezeichnet:
 Dedi, fiktiver altägyptischer Zauberer
 Dedi (Hassegau) († 957), Graf im Hassegau
 Dedi I. (* um 1010–1075), Markgraf der Lausitz, siehe Dedo I. (Lausitz)
 Dedi II. († um 1069), Markgraf der Lausitz, siehe Dedo II. (Lausitz)
 Dedi III. (* um 1130–1190), Markgraf von Landsberg und Niederlausitz, siehe Dedo III. (Lausitz)
 Dedi IV. († 1124), Graf von Wettin und Groitzsch, siehe Dedo IV. von Wettin

Dedi ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Dedi (1877–1967), deutscher Textilfabrikant
 Hans Dedi (1918–2016), deutscher Kaufmann